Ap steht für:
 Ap (Wasser), das Wort „Wasser“ in Sanskrit und Avesta
 Arbeiderpartiet, deutsch „Arbeiterpartei“, sozialdemokratische Partei in Norwegen
 apothekenpflichtig (Ap.), Kennzeichnung für Arzneimittel
 einen Bestandteil von Familiennamen in der walisischen Sprache, siehe Patronym#Keltische Sprachen

AP steht für:

Naturwissenschaften und Medizin:
 Absolute Pressure, siehe Druck (Physik) #Absoluter / Relativer Druck

 Acetonperoxid, auch APEX oder TATP, hochexplosiver Stoff
 Aktionspotential, Spannungsänderung in Nervenzellen
 Alkalische Phosphatase, Enzym im Zellstoffwechsel
 Ammoniumperchlorat, NH4ClO4, Ammonium-Salz der Perchlorsäure
 Angina Pectoris, Stenokardie, Brustenge oder Herzschmerz, anfallsartiger Schmerz in der Brust
 Anilinpunkt, physikalische Kenngröße für Schmierstoffe
 Anthologia Palatina (A. P.), siehe Griechische Anthologie
 Anus praeter, künstlicher Darmausgang, siehe Enterostoma

 Austrittspupille, Kenngröße eines optischen Instruments

Technik:
 Access Point im WLAN, siehe Wireless Access Point
 Armour Piercing, panzerbrechende Munition, siehe Wuchtgeschoss #AP

Psychologie, Pädagogik und Bildungswesen:
 Advanced Placement, pädagogisches Programm in den Vereinigten Staaten
 Analytische Psychotherapie, zugelassenes Verfahren
 Attachment Parenting, Erziehungsmethode nach William Sears

Geisteswissenschaften, Kunst und Religion:
 Adjektivphrase, in der Grammatik
 Apophthegmata Patrum, Sammlung von Aussprüchen verschiedener Wüstenväter
 Artist’s Proof, Künstlerexemplar bei einer Grafikedition, siehe Grafik #Vorzugsstücke der traditionellen Grafik

Arbeit, Wirtschaft und Recht:
 Arbeitspaket, plan- und kontrollierbares Element in einem Projekt
 Arbeitsplanung, siehe Arbeitsvorbereitung #Arbeitsplanung
 Arbeitsproduktivität, Quotient aus mengenmäßiger Leistung und mengenmäßigem Arbeitseinsatz
 Arbeitsrechtliche Praxis, Entscheidungssammlung zum Arbeitsrecht, nach Gesetzesnormen geordnet

Geowissenschaften und Geographie:
 Amapá, Bundesstaat im Norden Brasiliens
 Amsterdamer Pegel, Definition des mittleren Wasserstands der Nordsee
 Andhra Pradesh, indischer Bundesstaat
 Aufnahmepunkt, Lagefestpunkt in der Geodäsie
 Aussichtspunkt, hervorragender Geländepunkt oder anderes erhöhtes Objekt
 Bahnhof Pinneberg, laut DS100-Code
 U-Bahnhof Aufseßplatz, Nürnberger U-Bahn

Parteien, Organisationen und Unternehmen:
 Adalet Partisi, deutsch Gerechtigkeitspartei, ehemalige politische Partei der Türkei
 Air One, italienische Billigfluggesellschaft, laut IATA-Code
 Alianza Popular, politische Partei in Spanien, siehe Partido Popular (Spanien) #Alianza Popular (1975–1988)
 Alliance for Progressives, politische Partei in Botswana
 Associated Press, Nachrichtenagentur aus New York City
 Atlantik/Pazifik, Luftverkehrslinie (Richtungscode), laut IATA-Code
 Auto-Partei, politische Partei in der Schweiz
 Autoriteit Persoonsgegevens, niederländische Datenschutzbehörde
 Belgian International Air Services, ehemalige belgische Fluggesellschaft, laut ICAO-Code

Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen und sonstige Staatszugehörigkeitskennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Weimarer Land (für Apolda)
 Griechenland: Argolis (Nauplion)
 Großbritannien: Norwich
 Indien: Andhra Pradesh
 Italien: Provinz Ascoli Piceno
 Mongolei: Archangai-Aimag
 Norwegen: Mysen in der Provinz Østfold
 Portugal: Marinha Portuguesa
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Bolivien, siehe Kfz-Kennzeichen (Schweden) #Diplomatenkennzeichen
 Ukraine: Oblast Saporischschja
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Pakistan, siehe Luftfahrzeugkennzeichen #Liste der Staatszugehörigkeitszeichen

Siehe auch:
 Amtliche Prüfungsnummer (A. P.-Nr. bei Wein oder Weinbrand)

Abkürzung